Anomalipes – rodzaj wymarłego dinozaura gadziomiednicznego, teropoda z grupy celurozaurów oraz owiraptorozaurów, a także rodziny cenagnatów.

Skamieniałości nieznanego wcześniej zwierzęcia znaleziono w chińskiej prowincji Szantung, w Zhucheng, w okolicy Kugou. Znajdujące się tam skały tworzą grupę Wangshi. Powstały one w kredzie późnej. Znalezione wśród nich skamieniałości obejmowały fragment kończyny tylnej (holotyp oznaczono ZCDM V0020, posiada go Muzeum Dinozaurów w Zhucheng). Pozwoliły one jednak na opisanie nowego rodzaju dinozaura i ustalenie jego pozycji systematycznej. Do cech diagnostycznych rodzaju badacze zaliczyli spośród cech kości udowej skierowaną ku tyłowi krótką głowę, niski krętarz dodatkowy zlewający się z krętarzem mniejszym, słabo wyrażony krętarz czwarty, grzebień na bocznej powierzchni. Jeśli chodzi o dystalną część kończyny, podali takie cechy charakterystyczne jak trójkątnego kształtu powierzchnia stawowa na bliższym końcu III kości śródstopia, ozdobionej od przodu wydatną kryzą i zakończonej niesymetrycznymi półkłykciami, z bruzdą na dalszej powierzchni stawowej, a także boczną podłużnie biegnącą bruzdę na ostatnim paliczku II palca, głębszą i bardziej dogrzbietowo położoną, niż bruzda po przyśrodkowej stronie. Yu i inni kreowali rodzaj pod nazwą Anomalipes. Nazwa rodzajowa odwołuje się do budowy stopy i czerpie z łacińskich słów anomalus i pes. Autorzy tłumaczą, że odnosi się ona do niezwykłego kształtu stopy zwierzęcia. W rodzaju badacze umieścili gatunek Anomalipes zhaoi. Epitet gatunkowy upamiętnia chińskiego paleontologa Zhao Xijina w uznaniu jego zasług w badaniach nad skamieniałościami dinozaurów z Zhucheng.

Analiza znalezionych kości pozwoliła badaczom zaliczyć nowy rodzaj do rodziny cenagnatow w obrębie owiraptorozaurów. Anomalipes nie należał do dużych przedstawicieli tej rodziny, ustępując rozmiarami większości swych krewnych. Jednakże przerastał członków drugiej rodziny owiraptorozaurów, owiraptory. Autorzy zaprezentowali następujący kladogram (uproszczono):

Wśród tych samych skał znaleziono wcześniej liczne pozostałości hadrozauryda szantungozaura, ceratopsów z rodzin leptoceratopsów (Zhuchengceratops) i Ceratopsidae, jednak jedynym przedstawicielem teropodów był Zhuchengtyrannus magnus, przedstawiciel tyranozauroidów.

Przypisy 

Owiraptorozaury
Dinozaury kredy
Dinozaury Azji